Metepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Metepec, Mexiko – kommun
 Metepec, stad, Delstaten Mexiko, 
 Metepec, Hidalgo, 
 Metepec (region)